Ла́рін () — російське прізвище, утворене від Ларя — зменшено-пестливої форми імені Ларион (Іларіон). Відомі носії:
 Ларін Борис Олександрович (1893—1964) — російський і український мовознавець, перекладач.
 Ларін Володимир Миколайович (*1977) — колишній український футболіст, нападник.
 Ларін Дмитро Олександрович (1988)  — російський стендап-комік та відеоблоггер.
 Ларін Іван Іванович
 Ларін Микола Володимирович (1975—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ларін Микола Миколайович (1982—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ларін Михайло Васильович (*1949) — український письменник-фантаст та автор детективних творів.
 Ларін Олександр Сергійович (1959—2018) — український лікар-хірург, ендокринолог, доктор медичних наук, заслужений лікар України.
 Ларін Сергій Миколайович (1962) — український політик, голова обласної державної адміністрації Кіровоградської області, заступник голови Адміністрації Президента України.
 Ларін Юрій Михайлович (справжнє ім'я Лур'є Михайло Олександрович) — учасник російського революційного руху, радянський економіст, публіцист.
 Ларін Юрій Якович (1940) — російський тубіст і музичний педагог, соліст Академічного симфонічного оркестру Московської філармонії, заслужений артист Росії.
Ларіна
 Ксенія Ларіна (Баршєва Оксана Андріївна; нар. 1963) — російська актриса, журналіст, оглядач радіостанції «Ехо Москви».

Див. також 
 Ларіонов
Російські прізвища